Can Lluís (Bigues), masia al Vallès Oriental
 Can Lluís (les Planes d'Hostoles), masia a la Garrotxa
 Can Lluís (Vidreres), masies in la Selvas